Дамари — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дамари, Омер (род. 1989) — израильский футболист, нападающий.
 Дамари, Шошана (1923—2006) — израильская певица йеменского происхождения, лауреат Государственной премии Израиля (1988).
 См. также 
 Жювенкур-э-Дамари — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.